Крутенька — річка в Україні, в Житомирському районі Житомирської області. Ліва притока Глибочка (басейн Дніпра).

Опис 
Довжина річки приблизно 2,5 км.

Розташування 
Бере початок на південному сході від Микільського. Тече переважно на північний схід через Крути і впадає у річку Глибочок, праву притоку Тетерева.

Примітки

Джерела 
 Словник гідронімів України — К.: Наукова думка, 1979. — С. 296 (Крутенька № 37)
 Маштаков П. Л. Список рек Днепровского бассейна. — : Тип. Имп. Академии наук, 1913. — С. 43.

Малі річки України
Річки Житомирської області
Річки Житомирського району
Статті про річки Житомирської області без зображення в картці